

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Namule – część miasta Krasnobród
 Namule – osada leśna (SIMC 1026674) w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Namule – osada leśna (SIMC 1026680) w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Namule – część wsi Polany w  woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Namule – część wsi Hutki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w  gminie Krasnobród
 Namule – część wsi Majdan Ruszowski w  woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Łabunie
 Namule – część wsi Wólka Wieprzecka w  woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość